Polygyra jacksoni är en snäckart som först beskrevs av Bland 1866.  Polygyra jacksoni ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
jacksoni